CMS er en forkortelse med flere forskellige betydninger:
 Content Management System
 Color Matching System
 Canadian Mathematical Society
 Course Management System